

Slovenië 
 Brezje (Cerknica), een plaats in de gemeente Cerknica
 Brezje (Mozirje), een plaats in de gemeente Mozirje
 Brezje (Novo mesto), een plaats in de gemeente Novo mesto
 Brezje (Radovljica), een plaats in de gemeente Radovljica
 Brezje (Sveti Jurij ob Ščavnici), een plaats in de gemeente Sveti Jurij ob Ščavnici
 Brezje (Zagorje ob Savi), een plaats in de gemeente Zagorje ob Savi

Kroatië 
 Brezje (Dubrava), een plaats in de gemeente Dubrava
 Brezje (Gornja Stubica), een plaats in de gemeente Gornja Stubica
 Brezje (Sveta Nedelja), een plaats in de gemeente Sveta Nedelja
 Brezje (Sveti Juraj na Bregu), een plaats in de gemeente Sveti Juraj na Bregu